Saniwa — викопний рід ящірок родини Варанові (Varanidae), що існував в еоцені (48 млн років тому) в Північній Америці і, можливо, в Європі. Добре збережені скам'янілі рештки ящірки були знайдені в формаціях Бріджер і Грін Рівер штату Вайомінг. Рід вважається найближчим відомим родичем сучасного роду Варан (Varanus).

Опис 
Saniwa сягала завдовжки від 1,3 до 2,1 м. Як і у інших варанових, у Saniwa була довга загострена морда і ніздрі, розташовані далі на черепі, ніж у більшості ящірок, а хвіст майже в два рази довший за тіло. Незважаючи на те, що у Saniwa спостерігається схожість у зовнішності з сучасними варанами, у неї було багато примітивних рис, включаючи зуби на піднебінні, вилична кістка під оком, яка виступала вперед далі, і шов між лобовою і тім'яною кістками був прямим, а не вигнутим.

У 2018 році вчені науково-дослідного інституту Сенкенберга та Єльського університету відновили будову черепа Saniwa і знайшли у них тім'яну пару очей, розташовану біля основи черепа. Як відзначають дослідники, досі науці не було відомо про ящірок з парою тім'яних очей. Подібні очі зустрічаються також у деяких безщелепних, риб і земноводних. Цей орган зберігає світлочутливість, але не використовується для зору. Влаштовані тім'яні очі простіше, ніж звичайні: з ними не пов'язані м'язи, вони позбавлені райдужної оболонки, хоча сітківка і щось схоже на кришталик є. Часто ці «додаткові» очі присутні у дитинчат, але з віком вони редукуються.

Функція тім'яних очей багато в чому залишається незрозумілою. У риб вони, швидше за все, беруть участь в регулюванні добових ритмів, змінюючи концентрацію мелатоніну в організмі в залежності від освітлення. Однак у інших хребетних цю функцію виконують інші органи. Можливо, тім'яні очі допомагають своїм власникам орієнтуватися в просторі по магнітному полю або регулювати температуру тіла, але поки це тільки припущення.

Історія 
У 1870 році американський геолог Фердинанд Гайден знайшов рештки ящірки поблизу міста Грейджер у Вайомінгу. Знахідку він передав палеонтологу Джозефу Лейді, який цього ж року ідентифікував їх як новий вид Saniwa ensidens з родини варанових. Saniwa стала першою викопною ящіркою, описаною з Північної Америки. У 1873 році Джозеф Лейді зробив детальніший опис решток та запропонував новий вид Saniwa major на основі знайдених поруч з голотипом зламаної плечової кістки і декількох ізольованих дорсальних хребців. Згодом визначено, що ці рештки взагалі не належать рептиліям.

У 1872 році палеонтолог Отніель Чарльз Марш описав декілька викопних ящірок під родовою назвою Thinosaurus. Згодом рід Thinosaurus визнано молодшим синонімом Saniwa.

У 1899 році аргентинський палеонтолог Флорентино Амегіно описав новий вид S. australis з міоценових відкладень Аргентини. Але, через погано збережений і фрагментарний матеріал, вид вважається nomen dubium. У 1923 році в Бельгії описано вид S. orsmaelensis, який може бути синонімом до Saniwa ensidens або nomen dubium. Також у 1983 році у кар'єрі Мессель знайдено рештки варана, який описали як S. feisti. Проте цей вид запропоновано виділити в окремий примітивніший рід.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки Saniwa з іншими варановими:

Примітки 

Викопні ящірки
Варанові
Плазуни еоцену
Вимерлі тварини, описані 1870
Вимерлі плазуни Північної Америки